Командний чемпіонат світу із шахів серед жінок 2007, що проходив з 19 по 29 травня 2007 року в Єкатеринбурзі (Росія).
Переможцями чемпіонату стали шахістки збірної Китаю.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 19-24, 26-28 травня 2007 року
 Вихідний день: 25 травня 2007 року
 Початок партій 1-8 тур о 15-00, 9 тур о 11-00 (UTC+6 — час місцевий);

Учасники

Склади команд-учасниць

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Чжао Сюе () — 81,3 % (6½ з 8 очок) 
  Тетяна Косинцева () — 66,7 % (6 з 9 очок)  
 Елізабет Петц () — 62,5 % (5 з 8 очок) 
 Друга шахівниця:
 Хоу Іфань () — 83,3 % (7½ з 9 очок) 
 Лейла Джавахішвілі () — 75,0 % (6 з 8 очок) 
 Анна Ушеніна () — 72,2 % (6½ з 9 очок) 
 Третя шахівниця:

 Інна Гапоненко () — 87,5 % (7 з 8 очок) 
 Жуань Луфей () — 85,7 % (6 з 7 очок) 
 Йоланта Завадська ()  — 68,8 % (5½ з 8 очок)
 Четверта шахівниця:
 Катерина Ковалевська ()  — 92,9 % (6½ з 7 очок)
 Шень Ян ()  — 81,3 % (6½ з 8 очок) 
 Тетяна Василевич () —56,3 % (4½ з 8 очок)
 Резервна шахівниця:
 Марта Бартель () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Олена Таїрова ()  — 70,0 % (3½ з 5 очок)
 Фам Ле Тхао Нгеєн () — 70,0 % (3½ з 5 очок)

Шахістки з найкращим перфомансом 
 Чжао Сюе () — 2689 
 Хоу Іфань () — 2635 
 Жуань Луфей () — 2625

Примітки

Посилання 
 1th World Team Chess Championship (women): Ekaterinburg 2007  

Шахові турніри 2007
Командний чемпіонат світу із шахів
Шахові змагання у Росії
Травень 2007